A Lengyel Köztársaság a következőkre utalhat:
Lengyel–Litván Unió, nem hivatalosan az első lengyel köztársaság 1569-től 1795-ig
Második Lengyel Köztársaság, Lengyelország 1918-tól 1939-ig
Lengyelország, Lengyelország 1989-től, nem hivatalosan a harmadik lengyel köztársaság (lásd még: Lengyelország történelme (1989–napjainkig))

Kapcsolódó szócikkek 
Lengyel Népköztársaság, Lengyelország 1944-től 1989-ig